Radroute steht für:
 eine ausgeschilderte, innerstädtische Radroute, siehe Veloroute
 eine markierte touristische Radroute, siehe Touristische Radroute